Le tournoi de tennis de Bogota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie International, se dispute du 15 au .

Mariana Duque Mariño remporte le simple dames. En finale, elle bat Angelique Kerber, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gisela Dulko et Edina Gallovits.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Bogota
Sport en Colombie en 2010
Tennis en février 2010